Mardare ist der Familienname folgender Personen:

 Andrian Mardare (* 1995), moldawischer Leichtathlet
 Ștefan Mardare (* 1987), rumänischer Fußballspieler